Hall kan syfta på:

Hall – ett entréutrymme från vilket dörrar och/eller trappor leder till övriga rum
I äldre tid beteckning på ett större boningshus, likt ett långhus, jfr Valhall och hallkyrka.
Hall (biltillverkare) – en amerikansk formelbiltillverkare under 1950-talet
Anstalten Hall – en sluten anstalt belägen i Hall 5 km sydost om Södertälje

Personer
Hall (efternamn) – ett efternamn
Hall (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Australien 
 Hall (ort i Australien), Australian Capital Territory,

Sverige
Hall, Södertälje kommun – en småort belägen på den östra sidan av Hallsviken, strax söder om Södertälje i Östertälje socken
Halls socken – en socken ingick i Gotlands norra härad
Halls landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
Halls församling – en tidigare församling i Visby stift –2002
Halls kyrka – en kyrkobyggnad på Gotland
Halls distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–

Tyskland 
  Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

USA 
  Hall (ort i USA, New York), Ontario County,

Österrike 
Hall bei Admont, ort och tidigare kommun i Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
Hall in Tirol, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
Bad Hall – ort i Övre Österrike

Se även
Halle

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar